Amerikai Egyesült Államok
Twin Rocks (Kalifornia)
Twin Rocks (Oregon)
Twin Rocks (Pennsylvania)